"No Hard Feelings" – singel zespołu Bloodhound Gang, ostatni utwór na płycie Hefty Fine, trzeci, zarazem ostatni singiel z tej płyty wydany dnia 26 kwietnia 2006 roku.

Przypisy 

Single Bloodhound Gang
Single wydane w roku 2006